Улица Мицкевича (бел: Вуліца Міцкевіча) — улица в Ленинском районе Бреста, в историческом центре города.

История 
Одна из важнейших транспортных магистралей центра города. Названа в 1922 в честь Адама Мицкевича (старое название — Дворянская).

Расположение 

Ориентирована с юго—запада на северо—восток. Расположена между улицами Орджоникидзе и Пушкинской, которые параллельны друг другу. Является продолжением улицы Леваневского, начинается от пересечения с улицей Ленина, пересекает улицы Карла Маркса, Комсомольской, Советской, Куйбышева, Карбышева, бульвар Космонавтов, улицы Кирова, Горького, заканчивается на пересечении с улицей Менжинского. На большой части своей протяженности, кроме участка от Советской до Куйбышева, улица представляет собой бульвар, расположенный между двумя проезжими частями с односторонним движением. Длина улицы составляет около 1,3 км.

Здание

Нечётная сторона 

 № 1 (ул. Ленина, 16) — трехэтажное здание. — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 Свято-Николаевская братская церковь (1904—1906 , арх. И. К. Плотников)
 № 35 — Брестский автовокзал (1963 г.)
 Водонапорная башня

Чётная сторона 

 № 2 (ул. Ленина, 12) — трехэтажное здание. — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 18 — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 22 (ул. Комсомольская, 20) — особняк (XIX в.) — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002
 № 24 — Брестский ликеро-водочный завод «Белалко».
 № 26 (ул. Советская, 13/2) — особняк (XIX в.) — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 № 28 — здание бывшей мужской гимназии (1903, инж. А. Третьяков). В настоящее время здания Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина № 2, в котором расположены филологический, психолого-педагогический и социально-педагогический факультеты, и № 3, в котором находится факультет иностранных языков. — Историко-культурная ценность Беларуси, код 112Е000002

 № 28/1 — Зимний сад БрГУ (2010 г.).

Памятники 
 Памятник Адаму Мицкевичу (1965, скульптор А. Шмаков).

Литература 
 Мицкевича улица // Брест: энциклопедический справочник. — 1987. — 407 с. — с. 263
 Лазарев М. — Улица Мицкевича (Из истории. Брест) // Заря, 14 августа 1979

Улицы Бреста
Ленинский район (Брест)